Тиристаран има више значења:

 Тиристаран (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тиристаран (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику